Acanceh, község Mexikóban, Yucatán államban, Influencia Metropolitana régióban
Acanceh, település Mexikóban, Yucatán államban, Influencia Metropolitana régióban, az azonos nevű község központja
Acanceh, maja régészeti lelőhely Mexikóban, Yucatán államban, Influencia Metropolitana régióban